Deal or No Deal – format televisivo  della Endemol
 Deal or No Deal – album di Wiz Khalifa del 2009
 Deal or No Deal – versione israeliana del programma televisivo Affari tuoi